Ильша́т Галимзя́нович Файзу́ллин (; 5 марта 1973, Осинники, Кемеровская область) — советский и российский футболист, нападающий. Тренер.

Биография 
До футбола занимался также хоккеем с мячом. До московской ЭШВСМ занимался футболом в Осинниках. Воспитанник детско-юношеской спортивной школы ФШМ (тренер Владимир Сергеевич Бобков). По окончании школы-интерната был приглашён в ЦСКА.

Первый матч за армейцев в высшей лиге сыграл в 1991 году в чемпионский для команды сезон. В составе ЦСКА отыграл 4 сезона в чемпионатах России, проведя 100 матчей и забив 25 голов.

В июле 1995 года уехал играть в Испанию в клуб «Расинг», заключивший с футболистом контракт на 3 года.

Через два года был отдан в аренду в «Вильярреал», игравший во втором по силе дивизионе испанского первенства, а позже — в португальскую «Алверку». В августе 1999, когда контракт с «Расингом» ещё оставался действующим в течение года, клуб и игрок по взаимной договорённости расторгли его, и Файзуллин на правах свободного агента, не сумев договориться с руководством ЦСКА об условиях, перешёл в португальский «Фаренсе». В команде происходила частая смена руководства (за сезон сменились 3 тренера), и Файзуллин почти не играл. В январе 2001 года подписал контракт на 1,5 года с турецким «Алтаем». Однако и в этой команде Файзуллин почти не играл. В сентябре того же года он вновь вернулся в испанский чемпионат, в клуб второго дивизиона «Хетафе».

Летом 2001 года поступила информация о возможном возвращении Файзуллина в Россию. В числе возможных клубов для продолжения карьеры назывался новороссийский «Черноморец». В марте 2002 года Файзуллин подписал двухлетний контракт с санкт-петербургским «Динамо» и одно время даже являлся лучшим бомбардиром первого дивизиона, но уже в середине сезона у руководства возникли претензии к игроку, и контракт был расторгнут; Файзуллин очутился рангом ниже, в липецком «Металлурге». Последней командой, за которую выступал Файзуллин в России, был подмосковный клуб «Видное».

Провёл одну игру за сборную России в 1993 году, выйдя на замену в товарищеском матче со сборной Франции (1:3), а также две игры за олимпийскую сборную.

Быстрый, манёвренный, отличался хорошей техникой владения мячом и поставленным ударом. Владел оригинальными обманными движениями и резким стартовым рывком.

Позже тренировал детей в детско-юношеской футбольной школе при клубе «Кайон» из одноимённого городка на севере Испании. В 2010—2013 годах являлся спортивным директором футбольной школы московского «Локомотива».

Достижения 
 Чемпион СССР: 1991
 В списке 33 лучших футболистов России: № 2: 1992 и 1993

Семья 
Женат, есть сын.

Примечания 

Футболисты СССР
Футболисты России
Игроки сборной России по футболу (до 21 года)
Игроки сборной России по футболу
Игроки ФК ЦСКА Москва
Игроки ФК «Расинг» Сантандер
Игроки ФК «Вильярреал»
Игроки ФК «Алверка»
Игроки ФК «Алтай» Измир
Игроки ФК «Хетафе»
Игроки ФК «Динамо» Санкт-Петербург
Игроки ФК «Металлург» Липецк
Игроки ФК «Видное»
Игроки ФК «Химнастика» Торрелавега
Футбольные тренеры России
Тренеры ФК «Бананц»
Тренеры ФК «Казанка»